Шоноша:
 Шоноша (деревня) — деревня в Вельском районе Архангельской области
 Шоноша (река) — река в Архангельской области, приток Вели